Бона:

Персоналии 
 Бона Маргарита Савойская (1896—1971) — жена Конрада, принца Баварского
 Бона Савойская (1449—1503) — дочь савойского герцога Людовика I Великодушного, в замужестве — герцогиня Миланская
 Бона Сфорца (1493—1557) — польская королева, вторая жена короля Сигизмунда
 Бона, Джироламо — итальянский художник-живописец, работавший (?) в России в начале XVIII века
 Бона, Юрген (1829—1897) — немецкий философ-кантианец; с 1868 — профессор в Бонне
 Бона, Ричард (род. ?) — джазовый и этно- музыкант: бас-гитарист, композитор, певец, мульти-инструменталист и аранжировщик; уроженец Камеруна
 Бона, Доминик (род. 1953) — французская писательница и историк

Топонимы 
 Бона — гора в центре города Кременец
 Бона — вершина в штате Аляска
 Бона — древнейший известный мелиоративный канал в Беларуси, назван в честь королевы Боны

Прочее 
 Боны (франц.) — кредитные документы, дающие право на получение в оговоренный срок от определённого лица или компании определённых ценностей.
 Боны — бумажные деньги, вышедшие из употребления и ставшие предметом коллекционирования.

См. также 
 Бона Деа
 Бон
 Бонна (значения)